{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Lealtad 
|listatecnicas =  Ejército de Mariemaia  Fundación Barton 
|tipoextra1 = 
|listaextra1 =   
}}
Mariemaia Khushrenada es la hija de Treize Khushrenada y Leia Barton. Ella creció para ser el líder de la Fundación Barton y la supuesta cabeza de un nuevo orden mundial.

Historia 
Mariemaia es hija de Treize y Leia Khushrenada, pero ella cree que han muerto jóvenes, pero fue preparada por su abuelo, Dekim Barton .  Si la Operación Meteoro hubiese salido como estaba planeado, la joven sería gobernante de la Tierra, como se ha dicho por su tío. Pero con la traición de los pilotos Gundam, la conquista tuvo que esperar hasta que en la Tierra se estableciera el pensamiento de paz. 

Mariemaia secuestra a la Vice-Ministro de Relaciones Exteriores Relena Darlian con lo que no habría oposición a la familia Barton para dominar la Tierra. La ocupación de la Tierra fue rápida y sin resistencia y la victoria parecía asegurada cuando un grupo de insurgentes, incluyendo a los pilotos de Gundam trató de levantarse. Mariemaia sentía que sus esfuerzos eran en vano y estarían pronto al borde de agotarse, pero cuando el pueblo se levanta y Wing Zero destruye el refugio, esta concepción se ve amenazada.  Dekim apremia a tomar posesión de su legítimo lugar como gobernante de la Tierra, pero Relena le da una bofetada para que entre en razón. Luego Mariemaia salva la vida de Darlian cuando su abuelo trató de matarla. Lady Une rápidamente la llevó a un hospital.

Tras que Dekim Barton le disparara a Mariemaia, un soldado del ejército de ésta le dispara y lo mata, declarando luego:"He  aniquilado al  rebelde Barton, por favor perdóneme su excelencia Treize, por mi ingoracia." Con esta frase se da a entender que la lealtad del ejército de Mariemaia es leal hacia ella por ser la hija del fallecido Dictador Treize Khushrenada y no a Dekim Barton.

Al final de Mobile Suit Gundam Wing: Endless Vals, Mariemaia se muestra en una silla de ruedas con lady Une. La tumba que visitan se supone que es de su padre.